Натуральне число 859
 859 рік до нашої ери
 859 рік нашої ери